Лесное — посёлок в Черняховском районе Калининградской области. До 2016 года входил в состав Свободненского сельского поселения.

География 
Посёлок Лесное расположен на востоке области, на правом (северном) берегу Писсы, примерно в 4 км по прямой от районного центра, города Черняховска.

История 
Населённый пункт относится к исторической области именем Надровия.

В 1938 году властями гитеровской Германии Дваришкен был переименован в Айхенберг в рамках кампании по упразднению в Восточной Пруссии топонимики прусско-литовского происхождения.

В 1946 году Айхенберг был переименован в посёлок Лесное.

Население

Примечания 

Населённые пункты Черняховского района (Калининградская область)